Portelrillos peut désigner :
 Potrerillos, ville du Honduras dans le département de Cortés ;
 Potrerillos, ville du Honduras dans le département de El Paraíso ;
 
 Potrerillos, un corregimiento de la province de Chiriqui au Panama.